Campton kan avse:

 Campton, Georgia, USA
 Campton, Kentucky, USA
 Campton, New Hampshire, USA
 Campton, England, Bedfordshire